Femina kan henvise til flere artikler:

 Femina – et dansk ugeblad for kvinder, som udgives af Aller Media
 Femina (svensk magasin) – et svensk månedsmagasin for kvinder, som udgives af Allers förlag
 Femina (indisk magasin) – et indisk magasin ejet af Times Group og udgives i Indien hver anden uge
 Femina (indonesisk magasin) – et indonesisk magasin for kvinder, det første af sin slags, som udkommer i Indonesien
 Femina (sydafrikansk magasin) – et sydafrikansk magasin for kvinder, som udkommer månedligt i Sydafrika
 Fémina (schweizisk magasin) – et schweizisk magasin for kvinder

 Femina (forlag) – et forlag grundlagt af Muriel Box
 Prix Fémina – en fransk litteraturpris
 Femina (éditions Lafitte) – et fransk magasin skabt af Pierre Lafitte

 Boldklubben Femina – en dansk fodboldklub fra København og med af Sjællands Boldspil-Union
 Standard Fémina de Liège – en belgisk kvinde-fodboldklub fra Liège
 Fémina Sport Montpellier – en fransk kvindelig basketball-klub fra Montpellier
 Fémina Sport – en fransk sportsklub fra Paris
 Coupe Femina (golf) (Trophée Pierre Lafitte) – en fransk golf-turnering for kvinder
 Coupe Femina (luftfart) – en fransk kvindelig konkurrence indenfor luftfart